Суходолец — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Суходолец, Валентин Иванович (род. 1966) — белорусский и российский эстрадный и оперный певец (тенор).
 Суходолец, Виталий Владимирович (1937—2007) — советский и российский учёный-генетик.